Giorgio Ordelaffi (muerto en 1423) fue Señor de Forlì y vicario papal en la Romaña. Procedía de una familia noble de la Romaña cuyos miembros se ganaron la vida como condotieros (capitán de mercenarios) durante la Edad Media y el Renacimiento.

Hijo de Teobaldo Ordelaffi, se casó con Lucrecia Alidosi. Consiguió hacerse con el Señoría de Forlì en 1412, trasladando su residencia al Palazzo Comunale.

La muerte le sorprendió con su hijo Tebaldo todavía muy joven. En estas circunstancias había dejado en testamento que el tutor de Teobaldo fuese Filippo Maria Visconti, lo que supuso una formidable ocasión para el milanés de invadir la Romaña en 1423.

Señores de Forlì